Emil Wolk – attore e baritono britannico
 Eugenio Wolk – militare e pioniere della subacquea italiano
 Igor Wolk – cosmonauta e pilota collaudatore sovietico
 James Wolk – attore statunitense